Romine ist der Familienname folgender Personen:
 Al Romine (1932–2015), US-amerikanischer American-Footballspieler
 Andrew Romine (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Austin Romine (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kevin Romine (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler